Szopik pręgoogonowy, kotofretka, norka kalifornijska (Bassariscus astutus) – gatunek  ssaka łożyskowego z rodziny szopowatych występujący w Ameryce Północnej (zachodnie stany USA i w Meksyku). Zamieszkuje zróżnicowane środowiska, od górskich lasów iglastych po pustynie. Zwierzę wszystkożerne, nocne, prowadzące nadrzewny tryb życia, żyje w małych stadach. Posiada szarożółtą sierść na grzbiecie i bokach i białą na brzuchu, na długim ogonie zauważyć można 14–16 wyraźnych, czarno-białych, poprzecznych pasów. Ciąża trwa 51–55 dni, zwykle na świat przychodzą 2–3 młode. Niegdyś kotofretka była popularnym zwierzęciem hodowlanym, tępiła bowiem gryzonie.

Długość ciała bez ogona: 30–37 cm.
Długość ogona: 31–44 cm.
Masa ciała: 0,9–1,1 kg.
Ubarwienie: grzbiet żółty z czarnym nalotem, brzuch biały; oczy okolone białymi obwódkami; na ogonie naprzemienne białe i czarne pierścienie.
Pożywienie: drobne kręgowce, bezkręgowce i pokarm roślinny.
Rozród: w miocie 1–5 (zazwyczaj 2–3) młodych.
Występowanie: las, skały, południowa część USA.

Podgatunki 
Wyróżnia się czternaście podgatunków kotofretki:
 B. astatus arizonensis 
 B. astatus astutus 
 B. astatus bolei 
 B. astatus consitus 
 B. astatus flavus 
 B. astatus insulicola 
 B. astatus macdougalli 
 B. astatus nevadensis 
 B. astatus octavus
 B. astatus palmarius 
 B. astatus raptor
 B. astatus saxicola
 B. astatus willetti
 B. astatus yumanensis

Przypisy 
 
 

Ssaki Ameryki Północnej
Szopowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1830 roku